Ein Update (aus , nach oben, und , Datum) ist eine Aktualisierung, eine Fortschreibung, ein Nachfolgemodell oder eine Verbesserung.

Bedeutungen:
 Softwareupdate – Aktualisierung von Software, siehe Softwareaktualisierung
 Sicherheitsupdate – eine Softwareaktualisierung, bei dem die Datensicherheit und das Schließen von Sicherheitslücken im Vordergrund steht
 Firmware-Update – siehe Softwareaktualisierung#Firmwareaktualisierung
 Lage-Update – neue Informationen über die aktuelle Situation
 News-Update – neue Nachrichten, aber auch Richtigstellungen
 Status-Update in Sozialen Medien

Siehe auch:
 Aktualisierung
 Version